Peugeot 1007 ist der Name eines zwischen Anfang 2005 und Ende 2009 produzierten Minivans des französischen Automobilherstellers Peugeot.

Geschichte 
Der 3,73 Meter lange Minivan wurde im Frühjahr 2002 auf dem Pariser Autosalon als Studie Sésame vorgestellt. Besonders auffallend waren die beiden elektrisch betätigten Schiebetüren, die auch im Serienfahrzeug beibehalten wurden.

Der Peugeot 1007 kam im April 2005 auf den deutschen Markt und basiert auf der gleichen Plattform wie der Peugeot 207. Es ist das erste Personenfahrzeug mit einer vierstelligen Zahl bzw. Doppel-Null als Typenbezeichnung, welches bei Peugeot zunächst für derartige Nischen-, später auch für größere Volumenmodelle wie Crossover und SUVs verwendet wurde.

Der Peugeot 1007 hat serienmäßig eine umfangreiche Sicherheitsausstattung: Neben dem üblichen ABS und Gurtstraffern ein ESP mit ASR und zusammen sieben Airbags (Fahrer-/Beifahrer, zwei Seitenairbags, seitliche Vorhangairbags vorn und hinten sowie einen Lenksäulenairbag). Beim Euro NCAP-Crashtest erhielt das Auto mit 5 Sternen die höchste Wertung.

Motorisierung 
Der Wagen wurde zuletzt (2009) mit je zwei Benzin- und Dieselmotoren angeboten. Zuvor gab es auch noch einen 1,4-l-16V-Benzinmotor mit 65 kW (88 PS). Alle Fahrzeuge erfüllen die Euro-4-Norm; der Dieselmotor des HDi FAP 110 mit 80 kW besitzt einen Partikelfilter (FAP, Filtre à particules). Es gibt den 1.4 HDi auch mit der Abgasnorm Euro 3;5L.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2005 und 2010 sind in der Bundesrepublik Deutschland 14.975 Peugeot 1007 neu zugelassen worden. Mit 6.084 Einheiten war 2006 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

In Österreich wurden im Jahr 2009 61 Stück neu zugelassen, am 31. Dezember 2008 waren national 1294 Fahrzeuge im Umlauf.

Abgesetzt wurden insgesamt etwa 120.000 Fahrzeuge in fünf Jahren – eine Zahl, die der PSA-Konzern jährlich erzielen wollte. Da die Verkaufszahlen damit weit hinter den Erwartungen zurückblieben, wurde die Produktion gemeinsam mit dem Citroën C2 zum Jahresende 2009 eingestellt.

Grund für das Scheitern dürfte – neben der nicht voll überzeugenden Konzeption – der hohe Preis gewesen sein, für den nicht zuletzt die aufwändigen Schiebetüren verantwortlich waren. Das als City-Lifestyle-Car konzipierte Auto hatte einen Grundpreis von 14.000 Euro und war somit erheblich teurer als die hauseigenen Konkurrenten Peugeot 206+ oder Peugeot 207.

Einzelnachweise

Weblinks 

1007
Minivan
Kombi